Инголь:

 Инголь — озеро на территории Шарыповского района Красноярского края России.
 Инголь — посёлок в Шарыповском районе Красноярского края России.